Сибилево — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Дивасовского сельского поселения. Население — 6 жителей (2016 год).

География 
Расположена в западной части области в 4 км к северо-западу от Смоленска, в  южнее автодороги , на берегу реки Брагинская. В  юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Смоленск на линии Москва—Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)